San Demetrio ne' Vestini, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila (regio Abruzzen) 
 San Demetrio Corone, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza (regio Calabrië)